

Patronyme 

 France Rumilly (née en 1939), actrice française.
 Robert Rumilly (1897-1983), historien canadien.
 Victorine-Angélique-Amélie Rumilly (1789-1849), portraitiste française.

Toponyme 

 Rumilly, commune française de la Haute-Savoie
  province de Rumilly (1816-1818) au sein du duché de Savoie
 Canton de Rumilly (1793-1815, 1861 à nos jours)
 Rumilly, commune française du Pas-de-Calais
 Rumilly-en-Cambrésis, commune française du Nord
 Rumilly-lès-Vaudes, commune française de l'Aube

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Patronyme canadien